Ruedo ibérico, un programa de televisió d'Antena 3.
 Ruedo ibérico, un grup d'artistes plàstics espanyols
 Editorial Ruedo Ibérico.